Zalas peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Zalas, village du powiat d'Ostrołęka 
 Zalas, village du powiat de Wyszków 

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Zalas, village